L'Auberge rouge pode se referir a:
 L'Auberge rouge (livro)
 L'Auberge rouge (1951), filme de Claude-Autant Lara
 L'Auberge rouge (2007), filme com Christian Clavier

Desambiguações de artes